En anatomía humana orbicular es el nombre de varios músculos.
Músculo de la cara, alrededor de la boca: orbicular de los labios.
Músculo de la cara, alrededor del ojo: orbicular de los párpados.